Balancí (moble), cadira amb els peus units a unes làmines inferiors corbades permetent a la persona balancejar-se endavant i enrere 
 Balancí o batanga flotador allargat que subjectat de forma sòlida al buc principal d'algunes embarcacions
 Cavall balancí, joc infantil (balancí amb forma de cavall)
 El balancí, cartró per a tapís de Francisco de Goya